Андриссен — фамилия. Известные носители:

 Андриссен, Виллем (1887—1964) — нидерландский пианист, композитор, педагог
 Андриссен, Коос (1928—2019) — нидерландский экономист.
 Андриссен, Луи (1939—2021) — нидерландский композитор и музыковед
 Андриссен, Марк (род. 1971) — американский инженер, инвестор и предприниматель
 Андриссен, Хендрик (1892—1981) — нидерландский композитор, органист, педагог, музыковед
 Андриссен, Юриан (1925—1996) — нидерландский композитор